Hans Fogh kan henvise til flere personer:

 Hans Fogh (erhvervsmand) (1898-1965) - dansk erhvervsmand (Hans Bertel Fogh)
 Hans Fogh (sejlsportsmand) (1938-2014) - dansk-canadisk sejlsportsmand og bådebygger (Hans Marius Fogh)